Niemcy:
 Lehndorf – dzielnica Brunszwiku

Zobacz też:
 Lehndorff
 Lendorf